Rohlf ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Rohlf (* 1936), deutscher Orgelbauer
 F. James Rohlf (* 1936), US-amerikanischer Zoologe und Biostatistiker